John Leech ist der Name folgender Personen:

*John Leech (Karikaturist) (1817–1864), britischer Zeichner und Karikaturist
John Leech (Mathematiker) (1926–1992), englischer Mathematiker
John Henry Leech (1862–1900), britischer Insektenkundler